Bleda canicapillus és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita la malesa del bosc de l'Àfrica Occidental, des de l'oest de Gàmbia, cap al sud i l'est fins al sud de Nigèria.

Referències 

Bleda